Østervang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østervang (Alsted Sogn) – en bebyggelse i Alsted Sogn, Sorø Kommune
 Østervang (Asnæs Sogn) – en bebyggelse i Asnæs Sogn, Odsherred Kommune
 Østervang (Gørslev Sogn) – en bebyggelse i Gørslev Sogn, Køge Kommune
 Østervang (Odden Sogn) – en bebyggelse i Odden Sogn, Odsherred Kommune
 Østervang (Skrydstrup Sogn) – en bebyggelse i Skrydstrup Sogn, Haderslev Kommune
 Østervang (Svallerup Sogn) – en bebyggelse i Svallerup Sogn, Kalundborg Kommune
 Østervang (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Østervang (Aaker Sogn) – en bebyggelse i Aaker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Østervang (Øster Bjerregrav Sogn) – en bebyggelse i Øster Bjerregrav Sogn
 Østervang (Sankt Andreas Sogn) – en bebyggelse i Sankt Andreas Sogn, Randers Kommune

Se også
 Nørrevang
 Søndervang
 Vestervang